Тремола́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 36 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 270 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 550,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тремола на сайті французького Національного інституту географії
 Тремола на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тремола на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тремола на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тремола на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь